

Geografia

Svizzera 
 Saanenmöser – valico alpino nelle Prealpi Svizzere (Canton Berna)
 Saanenmöser – frazione di Saanen, comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)